L'édition 2018 de Mae Young Classic est un tournoi de catch féminin (lutte professionnelle) produit par World Wrestling Entertainment (WWE), une fédération de catch américaine, qui est visible uniquement sur le WWE Network. Les seizièmes de finale au demi-finales ont eu lieu le  et  à l'Université Full Sail à Winter Park dans l'état de Floride. La finale du tournoi aura lieu le  durant l'événement Evolution au Nassau Veterans Memorial Coliseum à Uniondale dans l'état de New York. Cet événement est exclusivement féminin, les participantes proviennent de NXT et du circuit indépendant pour un total de 32 catcheuses.

Contexte 

Les événements de la World Wrestling Entertainment (WWE) sont constitués de matchs aux résultats prédéterminés par les scénaristes de la WWE. Ces rencontres sont justifiées par des  - une rivalité avec un catcheur, la plupart du temps - ou par des disqualifications survenues dans les shows de la WWE telles que NXT. Tous les catcheurs possèdent un gimmick, c'est-à-dire qu'ils incarnent un personnage gentil () ou méchant(), qui évolue au fil des rencontres. Un événement comme Mae Young Classic est donc un tournant pour les différents  en cours.

Match de qualification 
NXT tapings ( à l'Université Full Sail)

Participantes

Résultats du tournoi 
 Pin: Tombé
 Sub: Soumission

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
  Site officiel de Mae Young Classic
  Site officiel de la WWE

Mae Young Classic
Catch à Winter Park (Floride)
Catch dans l'État de New York
Catch aux États-Unis en 2018